Шо́жма — железнодорожная станция в Шалакушском сельском поселении Няндомского района Архангельской области.

Станция железной дороги 

Станция Северной железной дороги на линии Коноша — Архангельск. Расстояние от Москвы: 823 км.

История 
Посёлок Шожма возник при станции Шожма в конце XIX века при строительстве железной дороги из Вологды в Архангельск. Название — по протекающей рядом реке Шожма.

В 18 км от станции Шожма находилась одноименная деревня. В настоящее время в деревне осталась одна жилая изба. Труднопроезжая дорога до деревни существует от Няндомы.

Дальнее сообщение 
По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания 

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области